Rekonstrukcionismus je náboženský směr, který se snaží navázat na předkřesťanská náboženství a obnovit jejich praktikování v současném světě. Dělí se na mnoho směrů, které spolu ve skutečnosti, krom základní myšlenky rekonstrukcionismu, nemusí mít nic společného, proto se o rekonstrukcionismu dá jen stěží hovořit jako o jednotném směru, ale jde spíš o souhrnné označení několika náboženských směrů, které vykazují společné (výše uvedené) znaky.

U obnovovaných náboženství lze někdy pozorovat odklon od původní podoby daného náboženství (polytheismus) a v menší či větší míře se v projevují prvky pluralismu, henotheismu či monolatrie.

Podoby rekonstrukcionismu 
 Kemetský (neboli egyptský) rekonstrukcionismus
 Kemetismus
 Isidino společenství

 Keltský rekonstrukcionismus
 Keltské novopohanství

 Slovanský rekonstrukcionismus
 Rodnověří

 Germánský/Severský rekonstrukcionismus
 Ásatrú

 Helénský (neboli řecký) rekonstrukcionismus
 Nejvyšší rada etnických Řeků (Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών)

 Římský rekonstrukcionismus
 Nova Roma

 Kanaánský rekonstrukcionismus
 Iglesia del Pueblo Guanche

Rozšíření v Česku 
V České republice je z těchto směrů rozšířen nejvíce keltský, slovanský a germánský rekonstrukcionismus. Přítomen je i kemetismus, ale na rozdíl od předchozích směrů není nikterak organizován a je záležitostí jen několika jednotlivců. Ostatní podoby rekonstrukcionismu se neobjevily nebo to zatím není známo.

Související články 
 Pohanská federace
 Pohanství
 Novopohanství

Externí odkazy 
 Pohanská federace CZ
 Pagan federation international

 
Novopohanství